Chía ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Chía (Huesca), Gemeinde (Municipio) in Huesca, Spanien
 Chía (Kolumbien), Municipio im Departamento Cundinamarca, Kolumbien

Siehe auch:
 Chia